Il Capitan Fracassa, romanzo di Théophile Gautier
Capitan Fracassa, film diretto da Ernesto Maria Pasquali (1909)
Capitan Fracassa, film diretto da Victorin-Hippolyte Jasset (1909)
Capitan Fracassa, film diretto da Mario Caserini (1919)
Capitan Fracassa, film diretto da Alberto Cavalcanti e Henry Wulschleger (1929)
Capitan Fracassa, film diretto da Duilio Coletti (1940)
Il viaggio di Capitan Fracassa, film diretto da Ettore Scola (1990)
Capitan Fracassa, commedia lirica incompiuta di Primo Riccitelli (1939-1941)
Capitan Fracassa, sceneggiato televisivo diretto da Anton Giulio Majano (1958)
Capitan Fracassa (Le capitaine Fracasse), film diretto da Pierre Gaspard-Huit (1961)
Capitan Fracassa, giornale letterario e satirico fondato a Roma nel 1880 da Gandolin, pseud. di Luigi Arnaldo Vassallo